Ordnance Factory Muradnagar
Ordnance Factory Itarsi